KDI est un sigle qui peut désigner :
 , une agence gouvernementale coréenne créée en 1971 pour mener des recherches sur les politiques. 

KDI est un code qui peut désigner :
 aéroport Haluoleo, un aéroport desservant la ville de Kendari, en Indonésie, selon le corde IATA des aéroports.

Voir aussi 
 KDI School of Public Policy and Management (où KDI signifie Korea Development Institute ; en français, École d'administration publique et de gestion de l'Institut de développement de la Corée), l'établissements d'enseignement supérieur du 

Code IATA des aéroports